Бяло братство може да се отнася за:
 Всемирно бяло братство – философско учение, създадено от Петър Дънов
 Велико бяло братство – термин в теософските учения
 Велико бяло братство ЮСМАЛОС – украинска апокалиптична секта
 Бяло братство – американска расистка организация, предшественик на Ку-клукс-клан
 „Бялото братство: възраждане“ – български игрален филм (1990)